Мельничата — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мельничата — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Мельничата — деревня в Селтинском районе Республики Удмуртия.